Crooked River kan syfta på följande platser:

Australien 

 Crooked River, New South Wales, vattendrag,

Kanada 

 Crooked River, Labrador, vattendrag, 
 Crooked River, British Columbia, vattendrag,